Giovanni Tencalla ist der Name folgender Personen:

*Giovanni Giacomo Tencalla (1593–1653), italienischer Baumeister
Giovanni Pietro Tencalla (1629–1702), italienisch-schweizerischer Baumeister